Altsberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Altsberg (Pleiskirchen), Einöde der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Altsberg (Gemeinde Nußdorf), Ortschaft von Nußdorf am Haunsberg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg